La saison 1978-1979 de 1. Bundesliga était la seizième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le FC Cologne a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Cinq places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la sixième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 1978-1979.

C'est le Hambourg SV qui a été sacré champion d'Allemagne pour la cinquième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe des clubs champions 1979-1980.

Le vainqueur de la DFB-Pokal a pris la place qualificative pour le premier tour de la Coupe des coupes 1979-1980.

Les quatre places en Coupe UEFA 1979-1980 sont quant à elles revenues au deuxième, au troisième, au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

De plus, étant donné que le Borussia Mönchengladbach a remporté la Coupe UEFA 1978-1979, le club a été qualifiés d'office pour pouvoir défendre son titre la saison prochaine.

Classement 

Le classement est établi sur l'ancien barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 

Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 

(en) Allemagne RSSSF
(en)/(de) Site officiel

1978-1979
Championnat Allemagne Football 1978-1979 D1
Championnat Allemagne Football 1978-1979 D1
Allemagne
Allemagne